Miejscowości w USA:
 Edwardsville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Cleburne
 Edwardsville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Edwardsville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wyandotte
 Edwardsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
Gminy w USA:
 Edwardsville (ang. Edwardsville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison